Estrela do Sul bezeichnet:

 Estrela do Sul (Minas Gerais), Gemeinde in Minas Gerais, Brasilien
 Telstar 14, Kommunikationssatellit